Jauru (gemeente)
 Jauru (microregio)